The Trail of Cards – cortometraggio del 1913 diretto da Gilbert P. Hamilton
The Trail of Cards – cortometraggio del 1913 diretto da E.A. Martin